Palladiumchlorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Palladium und Chlor:

 Palladium(II)-chlorid, PdCl2
 Palladium(IV)-chlorid, PdCl4